L'edizione 1978 della Pervaja Liga fu la 38ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Spartak Mosca e Paxtakor e le retrocesse Kryvbas, Zvezda Perm' e Rubin Kazan', sostituite dalle retrocesse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Karpaty oltre che dalle neopromosse SKA Odessa, Kuban e Žalgiris.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. A differenza della precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime tre classificate, anziché le prime due, in previsione di un allargamento della Vysšaja Liga da 16 a 18 squadre; analogamente non erano previste retrocessioni in Vtoraja Liga in quanto nella successiva stagione il campionato passò da 20 a 24 squadre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, SKA Rostov e Dinamo Minsk promossi in Vysšaja Liga 1979.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1978
Kubok SSSR 1978

Collegamenti esterni

Calcio nel 1978
1978